«АЗ Гавиржов» () — чешский клуб по хоккею с шайбой из Гавиржова. Основан в 1928 году.

История 
Первые матчи по хоккею в окрестности деревень, находившихся на месте города Гавиржова, были проведены в 1928 году. В 1931 году был образован профессиональный клуб КЧТ «Лэзи», названный в честь угольной шахты «Лэзи». Деревни были объединены в город Гавиржов в 1955 году. В 1968 году клуб был переименован в «АЗ Гавиржов», в честь шахты имени Антонина Запотоцкого. В 1992 году команда вышла во вторую по силе лигу Чехии. В 1999 году клуб купил лицензию у «Слезана» и стал выступать в экстралиге. В сезоне 2002/03 «АЗ Гавиржов» уступил в квалификационном турнире клубу «Кладно» и выбыл в первую лигу. В 2010 году клуб по финансовым соображениям не смог выступать в лиге и перешёл в третью по силе лигу страны, но уже в 2013 году вернулся в лигу 1. Из известных хоккеистов, выступавших за «Гавиржов» можно выделить двукратного чемпиона России Яна Петерека. Самым знаменитым хоккеистом, уроженцем Гавиржова, безусловно является звезда клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

Ссылки 

 Официальный сайт ХК Гавиржов
 ХК Гавиржов на сайте чешской хоккейной Федерации

 Профиль на eliteprospects.com

Примечания 

Хоккейные клубы Чехии
Хоккейные клубы по алфавиту
Спорт в Гавиржове
Игроки ХК «Гавиржов 2010»